Владимир Павлович Смирнов (23 июля 1948 ― 9 июля 2016) ― советский и российский педагог, Народный учитель Российской Федерации (2009), заслуженный учитель Российской Федерации (1999).

Биография 
Владимир Павлович Смирнов родился 23 июля 1948 года. 

В 1975 году завершил обучение на лечебном факультете Горьковского медицинского института, а в 1978 году закончил обучение в аспирантуре на кафедре патологической анатомии. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Морфогистохимическая характеристика лимфогранулематоза и его патоморфоз при эндолимфатической химиотерапии». В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Повреждение и фармако-холодовая защита миокарда при ишемии». Доктор медицинских наук. 

Трудовую деятельность начал в 1972 году в Горьковском медицинском институте. Начинал работать со старшего научного сотрудника, позже доцент.
В 1996 году назначен на должность директора Нижегородского медицинского базового колледжа. Профессор кафедры физиологии и биохимии Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 

В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

За выдающийся вклад в отечественное образование указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 2009 года Владимиру Павловичу Смирнову присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

В 2014 году покинул должность директора Нижегородского медицинского базового колледжа, перешёл работать профессором, а затем исполняющим обязанности заведующего кафедрой патологической анатомии Нижегородской медицинской академии.

Является автором более 300 публикаций, среди них 35 книг, 20 рационализаторских предложений, 12 изобретений и патентов, под его руководством защищено 2 докторских и 9 кандидатских диссертаций.

Проживал в городе Нижний Новгород. Умер 9 июля 2016 года. Похоронен на кладбище посёлка Киселиха.

Награды и звания 
 Народный учитель Российской Федерации (17.09.2009).
 Заслуженный учитель Российской Федерации (17.06.1999).
 Отличник здравоохранения СССР (1991). 
 Отличник здравоохранения Российской Федерации (2000). 
 Почетный работник профессионального образования РФ (2006).

Примечания

Ссылки 
 Смирнов Владимир Павлович 

Выпускники Приволжского медицинского университета
Преподаватели Приволжского медицинского университета
Доктора медицинских наук